Spitziger Berg steht für:
Spitziger Berg (Glatzer Schneegebirge)
Abschnittsbefestigung Spitziger Berg
Siehe auch:
 Spitzer Berg